HMS „Sans Pareil” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy. Pochodzi z języka francuskiego i oznacza „Niezrównany”.

 Pierwszy „Sans Pareil” był 80-działowym okrętem liniowym III rangi (ang. third rate), poprzednio francuskim okrętem liniowym typu Tonnant zwodowanym w 1793 pod nazwą „Sans Pareil”, rozebranym ostatecznie w 1842.
 Drugi „Sans Pareil” był 81-działowym okrętem liniowym trzeciej rangi (ang. third rate) zwodowanym w 1851, rozebranym w 1867.
 Trzeci „Sans Pareil” był pancernikiem typu Victoria zwodowanym w 1887 i zezłomowanym w 1907.

Sans Pareil